Madisonville désigne :

 Madisonville (Kentucky)
 Madisonville (Louisiane)
 Madisonville (Tennessee)
 Madisonville (Texas)

Voir aussi
 
Homonymie de toponyme